Europeiska cupvinnarcupen 1987/1988 vanns av Mechelen, Belgien som i finalen slog Ajax, Nederländerna med 1–0 i Strasbourg den 11 maj 1988. Det var deras enda finalseger i en europeisk turnering.

Preliminär omgång

Inledande omgångar

Första omgången

Andra omgången

Slutspel

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Anmärkningslista

Källor

Externa länkar 

Säsongen 1987/1988 på UEFA:s sida 
Cup Winners' Cup Resultat på Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation 

1987 i Europa
1988 i Europa
Fotbollssäsongen 1987/1988
1987/1988